El término ditto (en toscano, “lo dicho”) se utiliza para referirse a algo que se ha mencionado anteriormente o más arriba, ya sea de forma oral o escrita, para así reafirmar lo dicho, pero evitando la repetición de alguna declaración a la que, con esa expresión, se hace referencia.

Ditto puede referirse también a:

 Ditto, uno de los Pokémon de la primera generación. 
 Ditto, un alienígena del programa "Ben 10" que aparece en la 4.º temporada.